Evodio puede hacer referencia a:
 Evodio de Antioquía (f. c. 69), obispo;
 Stefano Evodio Assemani (1707-1782), bibliotecario, orientalista y arzobispo católico libanés-italiano;
 Evodio Escalante Betancourt (n. 1946), crítico literario, poeta, ensayista, antologista e investigador mexicano;
 Jesús Evodio Velázquez Aguirre (n. 1978), político mexicano;

Santos 
 San Evodio de Zaragoza (s. IV), mártir, celebrado el 16 de abril;
 San Evodio de Nicea (s. IV), mártir, celebrado el 2 de septiembre;
 San Evodio de Ruan (s. V), obispo, celebrado el 8 de octubre.